Alirızaoğlu est un patronyme turc.

Histoire 
En 1934, l’homme politique Mustafa Kemal Atatürk, aujourd’hui considéré comme le père de la Turquie moderne (Atatürk signifie « père des turcs », de Ata « père »), crée la première République de Turquie. Il est le fils de Ali Rıza Efendi. Mustafa Kemal Atatürk est un pseudonyme auto-attribué, son nom de naissance étant Ali Rıza Oğlu Mustapha, ce qui signifie « Mustapha fils d’Ali Rıza » (au sein des phrases turques, les mots sont inversés par rapport au français).

Étymologie 
Alirızaoğlu est un patronyme turc composé de   qui sont deux prénoms turcs, et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul qui signifie « fils ». Alirızaoğlu signifie donc « fils d’Ali Rıza ».  est un double prénom fréquent en Turquie.

Le patronyme Alirızaoğlu est à l’image d’innombrables autres patronymes turcs construits sur le même modèle avec suffixe -oğlu, dont l’article Oğlu donne une liste non exhaustive et étudie les différentes étymologies.

Articles connexes 
 Nom à suffixe patronymique
 Loi turque sur les noms de famille
 

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc